Termin hroničan ima više značenja:
 Hroničan (medicina), dugotrajna bolest
 Hronična toksičnost, supstanca sa toksičnim dejstvom nakon kontinuiranog ili višestrukog izlaganja